Manade steht für:

 Manade (Betrieb), Bezeichnung für einen Tierzuchtbetrieb der weißen Camargue-Pferde und der Camargue-Stiere
 Manade (Unternehmen), ein Unternehmen für Büroartikel